Josef Oberhauser ist der Name folgender Personen:

* Josef Oberhauser (Politiker) (1912–1976), österreichischer Politiker (ÖVP) 
 Josef Oberhauser (SS-Mitglied) (1915–1979), deutscher SS-Obersturmführer
 Josef Oberhauser (Bobfahrer), österreichischer Bobfahrer